Моторний Андрій Данилович (1891—1964) — український геодезист
 Моторний Василь Дмитрович — старший солдат Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Моторний Віталій Павлович ( 1940) — український математик, член-кореспондент НАНУ; Державна премія України в галузі науки і техніки, Заслужений діяч науки і техніки України, Премія імені М. О. Лаврентьєва
 Моторний Володимир Андрійович (1929—2015) — український філолог-славіст, громадський діяч та дипломат, літературний перекладач.
 Моторний Дмитро Костянтинович (1927—2018) — український аграрій і політик
 Моторний Іван Порфирович (1918—1973) — радянський військовий льотчик, учасник Другої світової війни. Герой Радянського Союзу (1943)
 Моторний Микола Віталійович ( 1954) — український спортивний журналіст
 Моторний Олександр Миколайович ( 1975) — український журналіст

 Моторний — селище в Ленінградському районі Краснодарського краю, Росія

Див. також 
 Моторна

Примітки